US Marines bezeichnet:

 United States Marine Corps (USMC), einen Teil der US-Streitkräfte oder dessen angehörige Soldaten
 US Marines – Die legendäre Elitetruppe, Originaltitel: Marine; ein Sachbuch von Tom Clancy über die US-Teilstreitkraft (1996)
 US Marines (Heftserie), eine Romanserie des Kelter-Verlags